Албрехт VII (Albrecht VII) може да се отнася за:

 Албрехт VII (Шварцбург-Рудолщат), граф (1574–1605)
 Албрехт VII (Австрия), ерцхерцог (1598–1621)
 Албрехт VII (Мекленбург), херцог (1486–1547)
 Албрехт VII, граф на Хабсбург (1365–1395) e Албрехт III (Австрия)